Aappaluttut bezeichnet:
 Aappaluttut (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Aappaluttut (Insel, Takisut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland